Bíborka est un prénom hongrois féminin.

Étymologie 
Bíborka vient de l'ancien prénom Bíbor, qui signifie pourpre.

Équivalents 
Bíbor
Bíbora

Fête 
Le 6 avril

Personnalités portant ce prénom 

Prénom hongrois
Prénom féminin